BKX – codice aeroportuale IATA dell'automatic Weather Observing/Reporting System, Brookings (Dakota del Sud), Stati Uniti d'America